Dąbie ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dąbie (Gołdap) (Eichenort, Kreis Goldap/Ostpreußen)

Woiwodschaft Großpolen:
 Dąbie (1939–45 Eichstädt, Kreis Warthbrücken/Wartheland), eine Stadt mit
 Sitz der Gmina Dąbie
 Dąbie (Pępowo)

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Dąbie (Secemin)
 Dąbie (Włoszczowa)
 Dąbie (Zawichost)

Woiwodschaft Kleinpolen:
 Dąbie (Krakau)
 Dąbie (Raciechowice)

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dąbie (Rojewo)
 Dąbie (Więcbork)

Woiwodschaft Lebus:
 Dąbie (Powiat Krośnieński) (Gersdorf, Kreis Crossen/Brandenburg), ein Dorf mit
 Sitz der Gmina Dąbie (Powiat Krośnieński)

Woiwodschaft Łódź:
 Dąbie (Galewice)
 Dąbie (Łęczyca)
 Dąbie (Żarbów)

Woiwodschaft Lublin:
 Dąbie (Łuków)
 Dąbie (Modliborzyce)
 Dąbie (Żółkiewka)

Woiwodschaft Niederschlesien:
 Dąbie (Breslau) (Grüneiche, bis 1928: Kreis Breslau/Schlesien, 1928 bis 1945: Stadtkreis Breslau, seit 1945: Stadtteil von Breslau)
 Dąbie (Prochowice) (Dahme, Kreis Liegnitz/Schlesien)
 Dąbie (Wińsko) (Dahme, Kreis Wohlau/Schlesien)

Woiwodschaft Podlachien:
 Dąbie (Radomyśl Wielki)

Woiwodschaft Pommern:
 Dąbie (Bytów) (Dampen, Kreis Bütow/Pommern)
 Dąbie (Czarna Dąbrówka) (Dambee, 1938–45 Eichen, Kreis Stolp/Pommern)

Woiwodschaft Schlesien:
 Dąbie (Psary)

Woiwodschaft Westpommern:
 Dąbie (Borne Sulinowo) (Eichenberge, Kreis Neustettin/Pommern)
 Dąbie (Płoty) (Woldenburg, Kreis Regenwalde/Pommern)
 Dąbie (Szczecin) (Altdamm, Kreis Randow/Pommern, heute Stadtteil von Stettin)

Siehe auch:
 Jezioro Dąbie